Beside You in Time — концертный видео-альбом американской индастриал-группы Nine Inch Nails, вышедший 26 февраля 2007 года. Beside You in Time видеоотчёт о турне 2006 года Live: With Teeth по Северной Америке.

Об альбоме 
Beside You in Time двадцать второй официальный релиз Nine Inch Nails (halo 22). Выпущен в трёх форматах: DVD, HD DVD и Blu-ray. Назван по предпоследнему треку альбома With Teeth.

В качестве основного материала на диске представлен видеоотчёт о выступлениях Nine Inch Nails в рамках турне Live: With Teeth по Северной Америке в поддержку альбома With Teeth. Турне состоялось в начале 2006 года.

Также в диск включены два видеоклипа на композиции «The Hand That Feeds» (режиссёр — Роб Шеридан) и «Only» (режиссёр — Дэвид Финчер), записи репетиций 2005 года (исполнение песен «Love Is Not Enough», «Every Day Is Exactly the Same» и «The Collector») и фотогалерея. Интерактивная дискография группы доступна только на DVD-релизе (в остальном содержание DVD, HD DVD и Blu-ray дисков идентично).

Список композиций 

Дополнительно на диске содержатся материалы о летнем турне 2006 года — пять живых видео:

Участники записи 
 Трент Резнор — гитара, клавишные, бубен, ведущий вокал
 Джорди Уайт — бас-гитара, гитара, клавишные, вокал
 Алессандро Кортини — синтезатор, гитара, вокал
 Аарон Норт — гитара, вокал
 Джош Фриз — ударные
 Джером Диллон — ударные (на репетициях 2005 года)

Позиции в чартах

Недельные хит-парады

Чарты на конец года

Примечания

Ссылки 
 Beside You in Time на официальном сайте nin.com
 Beside You in Time на российском фан-сайте nin.ru

Концертные альбомы 2007 года
Альбомы Nine Inch Nails
Альбомы 2007 года
Альбомы Interscope Records
Альбомы, спродюсированные Трентом Резнором